Імперський орел

 Римський орел
 Німецький орел (герб Німеччини, герб Австрії)
 Російський орел (герб Росії)